

События 

 25 марта — волнения в Константинополе. Император Михаил, несмотря на уговоры Алексея Комнина послать на восставших гвардию, постригся в монахи.
 25 августа — союзное войско князей-изгоев и половцев разбили русское войско Всеволода Ярославича в битве на реке Сожице.
 3 октября — под Черниговом в битве на Нежатиной Ниве против своего племянника князя Олега Святославича погиб киевский князь Изяслав Ярославич. На киевский престол вернулся его брат Всеволод Ярославич.
 1078—1093 — великий князь киевский Всеволод Ярославич.
 Святополк II Изяславич стал новгородским князем.
 1078—1081 — император Византии Никифор III Вотаниат (ок. 1001 — ок. 1082).
 Женитьба Вотаниата на императрице Марии. Собрав македонские и фракийские войска, Никифор Вриенний Старший двинулся на Вотаниата. Вотаниат сделал Комнина доместиком западных схол. Комнин с армией ромеев, норманнов и турок двинулся против Вриенния. В тяжелейшей битве у Каловария во Фракии армия Комнина одержала полную победу над Вриеннием. Вриенний попал в плен.
 Наместник Диррахия Никифор Василаки с иллирийскими и болгарскими войсками занял Фессалоники и объявил себя императором. Комнин двинулся против него и хитростью одержал победу. Василаки попал в плен. Комнин был возведён в сан севаста.
 Полководец сельджукидского султана Мелик-шаха I Артук-бей завоевал государство Карматов.
 Захват сельджуками Никеи.
 Присоединение Дамаска к Румскому султанату.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1078 году
 Александр I, король Шотландии (ум. 1124).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1078 году
 3 октября — Изяслав Ярославич, великий князь киевский.

См. также